Селивёрстова — русская фамилия, женская форма фамилии :
 Селивёрстова, Екатерина Евгеньевна (род. 17 марта 1984) — российская пловчиха, двукратная чемпионка Европы.
 Селивёрстова, Наталия Алексеевна (род. 2 ноября 1947) — советская актриса театра и кино.
 Селивёрстова, Наталия Викторовна (род. 17 июля 1971) — российская актриса театра и кино.
 Селиверстова, Ольга Николаевна (1934—2001) — российский лингвист.
 Селивёрстова, София Памфиловна (1871—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.